{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (78401) - || 2002 QS8 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78402) - || 2002 QW8 || 19 augustus 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78403) - || 2002 QJ9 || 19 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78404) - || 2002 QG14 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78405) - || 2002 QW14 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78406) - || 2002 QP17 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78407) - || 2002 QV17 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78408) - || 2002 QV18 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78409) - || 2002 QR19 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78410) - || 2002 QU21 || 26 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78411) - || 2002 QG28 || 28 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78412) - || 2002 QF29 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78413) - || 2002 QZ33 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78414) - || 2002 QS34 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78415) - || 2002 QV34 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78416) - || 2002 QU35 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78417) - || 2002 QE37 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78418) - || 2002 QH38 || 30 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78419) - || 2002 QX39 || 27 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78420) - || 2002 QU40 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78421) - || 2002 QE41 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78422) - || 2002 QN41 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78423) - || 2002 QY41 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78424) - || 2002 QB42 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78425) - || 2002 QO42 || 30 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78426) - || 2002 QY44 || 30 augustus 2002 || Ametlla de Mar || Ametlla de Mar
|-
| (78427) - || 2002 QY45 || 29 augustus 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (78428) - || 2002 QC46 || 29 augustus 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78429) Baschek || 2002 QN48 || 18 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78430) Andrewpearce || 2002 QX48 || 18 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78431) Kemble || 2002 QJ50 || 16 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (78432) Helensailer || 2002 QR50 || 29 augustus 2002 || Palomar || R. Matson
|-
| (78433) Gertrudolf || 2002 QF56 || 29 augustus 2002 || Palomar || S. F. Hönig
|-
| (78434) Dyer || 2002 QL58 || 17 augustus 2002 || Palomar || A. Lowe
|-
| (78435) - || 2002 RY2 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78436) - || 2002 RV4 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78437) - || 2002 RJ5 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78438) - || 2002 RR6 || 1 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78439) - || 2002 RV7 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78440) - || 2002 RL13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78441) - || 2002 RQ13 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78442) - || 2002 RN14 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78443) - || 2002 RE15 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78444) - || 2002 RB19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78445) - || 2002 RS19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78446) - || 2002 RT19 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78447) - || 2002 RN20 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78448) - || 2002 RQ21 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78449) - || 2002 RU23 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78450) - || 2002 RJ24 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78451) - || 2002 RY24 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78452) - || 2002 RZ24 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78453) Bullock || 2002 RD26 || 3 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (78454) - || 2002 RD29 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78455) - || 2002 RR29 || 3 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (78456) - || 2002 RL31 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78457) - || 2002 RZ31 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78458) - || 2002 RM35 || 4 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78459) - || 2002 RR35 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78460) - || 2002 RD36 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78461) - || 2002 RH37 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78462) - || 2002 RQ37 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78463) - || 2002 RV40 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78464) - || 2002 RC42 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78465) - || 2002 RK43 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78466) - || 2002 RR43 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78467) - || 2002 RZ43 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78468) - || 2002 RL44 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78469) - || 2002 RN44 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78470) - || 2002 RM45 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78471) - || 2002 RR46 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78472) - || 2002 RE47 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78473) - || 2002 RE48 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78474) - || 2002 RB49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78475) - || 2002 RM49 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78476) - || 2002 RQ50 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78477) - || 2002 RF51 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78478) - || 2002 RE52 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78479) - || 2002 RO52 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78480) - || 2002 RA53 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78481) - || 2002 RY53 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78482) - || 2002 RR54 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78483) - || 2002 RV54 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78484) - || 2002 RS57 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78485) - || 2002 RX58 || 5 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (78486) - || 2002 RN59 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78487) - || 2002 RO59 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78488) - || 2002 RJ60 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78489) - || 2002 RZ60 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78490) - || 2002 RF61 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78491) - || 2002 RQ61 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78492) - || 2002 RX61 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78493) - || 2002 RS62 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78494) - || 2002 RX63 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78495) - || 2002 RZ64 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78496) - || 2002 RH67 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| (78497) - || 2002 RR71 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78498) - || 2002 RX72 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78499) - || 2002 RQ74 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (78500) - || 2002 RO75 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten